Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Antalya Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. Januar 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Tour 2021
2021